Pseudorhytisma är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Pseudorhytisma i familjen Rhytismataceae, ordningen Rhytismatales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Cryptomycetaceae, ordningen Rhytismatales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudorhytisma